Ziesenitz ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Ziesenitz (* 1971), deutscher Kinderdarsteller, Physiotherapeut und Heilpraktiker
 Kurt Ziesenitz (1882–1961), deutscher evangelischer Geistlicher